Hjem til fem er en dansk tv-serie i 26 afsnit, der oprindeligt blev vist fra 14. oktober 1995 til 17. februar 1998 på TV 2. Serien blev produceret af Metronome og havde Ulver Skuli Abildgaard og Pia Jondal i hovedrollerne som forældrene Ulrik og Elisabeth, som sammenbringer deres børn fra tidligere ægteskaber.

Medvirkende 
 Ulver Skuli Abildgaard – Ulrik
 Pia Jondal – Elisabeth
 Sira Stampe – Silke
 Sara Møller Olsen – Rosa
 Mark Springborg – Viktor

Afsnit

Sæson 1 (14. oktober 1995–10. februar 1996)

Sæson 2 (23. november 1997–17. februar 1998)

Eksterne henvisninger 
 

TV 2-serier
Danske tv-serier fra 1990'erne
Komedieserier fra Danmark